El municipio de Elm Creek (en inglés: Elm Creek Township) es un municipio ubicado en el condado de Saline en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 898 habitantes y una densidad poblacional de 9,76 personas por km².

Geografía 
El municipio de Elm Creek se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.99 km², de la cual 91,74 km² corresponden a tierra firme y (0,27 %) 0,25 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 898 personas residiendo en el municipio de Elm Creek. La densidad de población era de 9,76 hab./km². De los 898 habitantes, el municipio de Elm Creek estaba compuesto por el 97,1 % blancos, el 0,33 % eran afroamericanos, el 0,45 % eran amerindios, el 0,45 % eran asiáticos, el 0,11 % eran de otras razas y el 1,56 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,78 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Saline (Kansas)